Andamanenkoekoeksduif
 Australische koekoeksduif
 Bruine koekoeksduif
 Engganokoekoeksduif
 Filipijnse koekoeksduif
 Gestreepte koekoeksduif
 Kleine gestreepte koekoeksduif
 Kleine koekoeksduif
 Mackinlays koekoeksduif
 Modigliani's koekoeksduif
 Sulakoekoeksduif
 Sultanskoekoeksduif
 Tanimbarkoekoeksduif
 Timorkoekoeksduif
 Tortelkoekoeksduif
 Witmaskerkoekoeksduif
 Zwarte koekoeksduif